В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1228 году.
''См. также: :Категория:Умершие в 1228 году

Январь 
 13 января — Иветта Юйская — святая римско-католической церкви.

Февраль 
 17 февраля — Генрих I Чёрный — граф Шверина (1200—1228)
 18 февраля 
  — маркграф Моравии (1224—1228)
  — епископ Се (1220—1228)

Апрель 
 2 апреля — Давыд Юрьевич — князь Муромский (1203/1205 — 1228). Принято считать, что именно этот князь и его супруга являются канонизированными и почитаемыми православной церковью святыми Петром и Февронией.
 25 апреля 
 Иоланта Иерусалимская (Изабелла II) — королева Иерусалима (1212—1228), императрица-консорт Священной Римской Империи (1225—1228), королева-консорт Сицилии (1225—1228), умерла при родах
 Пьерлеони, Гвидо — кардинал-дьякон Сан-Никола-ин-Карчере (1205—1221), кардинал-епископ Палестрины (1221—1228)

Июнь 
 30 июня — Арнульф Брюссельский —святой римско-католической церкви .

Июль 
 9 июля — Лэнгтон, Стефан — английский богослов и политический деятель, архиепископ Кентерберийский (1207—1228)

Сентябрь 
 15 сентября —  — епископ Айхштета (1225—1228)
 24 сентября — Стефан Первовенчанный, великий жупан Рашки (1196—1217), первый король Сербии (1217—1228) из династии Неманичей, святой Сербской церкви

 Мария де Куртене — императрица-консорт Никейской империи (1217/1218—1221), как жена Феодора I Ласкариса, регент Латинской империи (1228)

Октябрь 
  — лорд-казначей Англии (1217—1228), епископ Лондона (1221—1228)

Декабрь 
 4 декабря —  — епископ Мейсена (1209—1228)
 8 декабря —  — епископ Или (1215—1219, 1225—1228)
 16 декабря — Беатриса д’Альбон — дофина Вьенна, графиня Альбона, Гренобля, Уазана и Бриансона (1162—1228), герцогиня-консорт Бургундии (1183—1192), как жена Гуго III

Дата неизвестна или требует уточнения 
  — епископ Абердина (1207—1228)
  — датский архиепископ Лунда (1201—1222), участник завоевания Эстонии	
  — марокканский математик
 Эйд Уа Конхобайр — король Коннахта (1224—1228)
  — архиепископ Дублина (1213—1228)
 Геро IV де Кабрера — граф Урхеля (1213—1228)
  — мормэр Файфа (1204—1228)
 Мефодий Почаевский — православный монах, по одной из версий, основатель Почаевского монастыря (1220)
 Мстислав Мстиславич Удатный — Князь Новгородский (1210—1215, 1216—1218), Князь Галицкий (1215, 1219—1227)
 Роберт де Куртене — Император Латинской Империи (1219—1228)
 Чжао Жугуа — китайский географ

См. также 
 Список умерших в 1227 году
 Список умерших в 1229 году

1228